

Patronyme

Étymologie 
Plusieurs possibilités selon les origines : 
 nom berbère amar (« celui qui construit ») ;
 nom arabe  ammar,  (nom musulman masculin) ;
 nom méridional, variante d'Aimar, surtout porté dans les Hautes-Alpes ;
 nom indien d'origine sanskrite amar (« (dieu) éternel », littéralement « immortel »), notamment dans le cas de Gurû Amar Das (« Serviteur de l'Éternel ») ;
 aussi en arabe ,  veut dire  ;
 en kabyle, .

Personnalités portant ce patronyme 

 Akhil Reed Amar (1958-), expert en droit américain ;
 André Amar (1908 - 1990), résistant, homme de lettres français ;
 Antonio José Amar y Borbón (1742-1826), officier militaire et Vice-roi de Nouvelle-Grenade (actuelle Colombie) ;
 Armand Amar (1953-), compositeur français ;
 Baptiste Amar (1979-), joueur de hockey sur glace français ;
 Bertrand Amar (1972-), animateur de radio et de télévision français ;
 Cécile Amar (1971-), journaliste française ;
 Denis Amar (1946-), réalisateur français ;
 Georges Ben Amar (1925-), footballeur français ;
 Gurû Amar Das (1479-?), un des dix gurûs du sikhisme ;
 Hanania Alain Amar, psychiatre français ;
 Hania Amar, actrice franco-algérienne ;
 Jean-Augustin Amar du Rivier (1765-1837), homme de lettres français ;
 Jean-Pierre-André Amar (1755-1816), révolutionnaire français ;
 Josefa Amar y Borbón (1749-1833), intellectuelle espagnole du Siècle des Lumières ;
 Ludu Daw Amar (1915-2008), dissident et journaliste birman ;
 Moustafa Amar (1966-), acteur et chanteur égyptien ;
 Paul Amar (1950-), journaliste français ;
 Paul Amar (1919-2017), artiste français ;
 Pierre-Jean Amar (1947-), photographe français ;
 Roland Amar (1922-), footballeur français ;
 Si Amar U Said Boulifa (1861-1929), homme de lettres algérien, le « précurseur berbérisant » (voir Langues berbères#Algérie) ;
 Yoni Amar, chanteur et comédien français ;
 Yvan Amar (1950-1999), écrivain et conférencier français de spiritualité.

Prénom 
Amar (en ) est un prénom.

Toponyme 

 Zaouïa de Sidi Amar Cherif, zaouïa dans la wilaya de Boumerdès en Algérie ;
 Ait Sidi Amar, village  en Algérie ;
 Aguemoune Nath Amar, village algérien ;
 N'Zalat Bni Amar, commune rurale marocaine et son centre urbain, ainsi que le caïdat dont ils dépendent.

Autres 
  (1979-), chanteuse britannique d'origine indienne
 Cirque Amar
 Amar, film romantique dramatique espagnol réalisé par Esteban Crespo, sorti en 2017
 Amar es combatir, album de musique
 Quatuor Amar, quatuor à cordes

Références 

Patronyme juif
Patronyme arabe
Patronyme séfarade